Хруцький Сергій
 Хруцький Іван Фомич
 Хруцький Олександр Флорович

Прізвища